Дилатация (от  — расширять)

 Дилатация (геология)
 Дилатация — в математической морфологии — множество всех перемещений z, при которых множества  B и A совпадают по меньшей мере в одном элементе

В медицине 
 Дилатация камер сердца
 Дилатация и кюретаж
 Вазодилатация